Иван Марковский:
 Марковский, Иван Васильевич (1926—2004) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Марковский, Иван Зиновьевич (1901—1978) — советский металлург, почётный гражданин Кривого Рога (1968).
 Марковский Иван — болгарский хоккеист.